Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-polský pár Benoît Paire a Stanislas Wawrinka, který v úvodním kole nestačil na nejvýše nasazenou dvojici Rohan Bopanna a Ajsám Kúreší.

Deblový titul získal čtvrtý nasazený švédsko-dánský pár Johan Brunström a Frederik Nielsen, který ve finále zdolal dvojici chorvatských tenistů Marin Draganja a Mate Pavić. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–2 a 4–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Brunström s Nielsenem získali na třetí pokus premiérový společný titul na okruhu ATP Tour, když předchozí dvě finále prohráli. Švéd vybojoval celkově čtvrtý deblový titul a dánský tenista úhrnem druhou turnajovou trofej v elitním okruhu ATP.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Fabio Fognini /  Leander Paes (1. kolo, odstoupili)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (semifinále)
 ' Johan Brunström /  Frederik Nielsen (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2014
ATP World Tour 2014